129. længdegrad kan henvise til:

 129. vestlige længdekreds
 129. østlige længdekreds